Кристиа́н Эдуа́рдо Сапа́та Вале́нсия (; род. 30 сентября 1986, Падилья, Каука) — колумбийский футболист, защитник клуба «Сан-Лоренсо» и сборной Колумбии.

Клубная карьера 
Сапата — воспитанник клуба «Депортиво Кали», одного из самых известных и титулованных клубов Колумбии. На перспективного защитника, способного играть как в центре, так и на правом фланге, положил глаз итальянский «Удинезе», подписавший его 31 августа 2005 года. Сапата дебютировал в основе 19 ноября 2005 года, в матче с «Мессиной». 21 декабря в поединке против «Сампдории» Сапата забил свой первый мяч в Серии А. Игрок быстро прогрессировал и вскоре стал крепким игроком основы. В 2007 году продлил контракт с «Удинезе» до 2010 года.

В 2011 году Кристиан Сапата перешёл из итальянского «Удинезе» в испанский «Вильярреал», заплативший за него 6 миллионов, заключив пятилетний контракт. 29 августа в матче против «Барселоны» Кристиан дебютировал в Ла Лиге.

8 августа 2012 года арендован итальянским «Миланом». 23 сентября в матче против своей бывшей команды «Удинезе» он дебютировал за «россонери». Дебют оказался неудачным, Сапата получил красную карточку и был удалён с поля. 23 мая 2013 года появилась информация о выкупе Сапаты из «Вильярреала» и подписании долгосрочного контракта с красно-чёрными, рассчитанного до 30 июня 2016 года.

Сборная 
Сапата играл за молодёжную сборную Колумбии на молодёжном чемпионате мира 2005 года, где его сборная дошла до 1/16 финала. Во взрослой сборной он дебютировал в 2007 году. Свой первый гол за сборную Кристиан Сапата забил 4 июня 2016 года в матче открытия Юбилейного Кубка Америки с хозяевами сборной США.

Статистика

Клубная

Сборная

Голы за сборную Колумбии

Достижения 
  «Милан»
 Обладатель Суперкубка Италии: 2016
 Сборная Колумбии
 Победитель Чемпионата Южной Америки среди молодёжных команд 2005
 Бронзовый призёр Кубка Америки 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Eurosport.ru
 Профиль на официальном сайте ФК «Милан»

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»